Niemcy:
 Bitz – dzielnica gminy Denkendorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt
 Bitz – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Zollernalb

Osoby:
 Byron Bitz – kanadyjski hokeista
 Hermann Bitz – niemiecki piłkarz
 Konrad Bitz – fiński biskup

Zobacz też:
 BIZ